Apotheosis:
 Apotheosis — бельгийская техно-/поп-группа.
 Apotheosis — мальтийская блэк-метал-группа, известная единственным альбомом Farthest from the Sun.
 Apotheosis — студийный альбом венгерской блэк-метал-группы Bornholm.

См. также 
 Апофеоз